Па́цканк () — гавар провинции Арцах Великой Армении. На сегодняшний день территория исторического Пацканка находится в границах Азербайджана − на востоке Физулинского района.

Название 
В историографической литературе различных периодов встречаются также такие варианты названия гавара, как Па́рсканк (), Па́рцканк (), Па́нцканк (), Па́йцкан () и Па́зканк ().

География 
Гавар Пацканк находится на крайнем юго-востоке области Арцах, имеет преимущественно равнинный рельеф, на западе переходящий в предгорья Карабахского хребта. На юго-западе по реке Ишханагет Пацканк граничит с гаваром Сисакан-Котак области Арцах, на западе − с гаваром Мьюс-Абанд (Арцах), на северо-востоке − с гаваром Могунк (Арцах), на севере − с гаваром Три (Утик), на северо-востоке − с гаваром Ротпациан (Утик), а на юго-востоке по реке Аракс − с гаваром Варданакерт (Пайтакаран).

В административном отношении территория Пацканка на сегодняшний день преимущественно соответствует восточной Физулинского района Азербайджанской Республики.

Литература 
 Կարապետյան Սամվել, Մանուկյան Լաուրա. Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում, 1999

Примечания 

Гавары Арцаха